Fotbollsallsvenskan 1959 spelades 19 april–11 oktober 1959, och vanns av Djurgårdens IF. Vårsäsongen spelades 19 april–17 juni och höstsäsongen spelades 2 augusti–11 oktober 1959.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 21 mål: Rune Börjesson, Örgryte IS

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 52 194: IFK Göteborg–Örgryte IS 0–3, Nya Ullevi den 3 juni 1959 (allsvenskt rekord)
 48 894: Djurgårdens IF–IFK Göteborg 1–1, Råsunda den 11 oktober 1959
 46 294: Örgryte IS–IFK Göteborg 1–0, Nya Ullevi den 20 augusti 1959
 45 959: Djurgårdens IF–IFK Norrköping 2–1, Råsunda den 6 september 1959
 39 425: Örgryte IS–Malmö FF 0–2, Nya Ullevi den 2 oktober 1959

Svenska mästarna 

Djurgårdens IF:s spelare i allsvenskan 1959

 Arne Arvidsson
 Stig Gustafsson
 Hans "Tjalle" Mild
 Olle Hellström
 Lars Broström
 Sigge Parling
 Sven "Tumba" Johansson
 Birger Eklund
 John Eriksson
 Hans Karlsson
 Gösta "Knivsta" Sandberg

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1959
1959
Fotbollssäsongen 1959